Second Avenue – ulica w Nowym Jorku
 Second Avenue – stacja metra w Nowym Jorku